Флаг муниципального образования Бороди́нское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 февраля 2012 года решением Совета Бородинского сельского поселения № 160 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7580.

Флаг Бородинского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, нижний волнистый край которого белого цвета с внутренней волнистой полосой голубого цвета (максимальная ширина белой части — 3/10 ширины полотнища, минимальная ширина — 1/9 ширины полотнища, ширина голубой полосы — 1/30 ширины полотнища). В центре полотнища — жёлтый кивер времён Отечественной войны 1812 года с  и  из герба Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

Обоснование символики 
Станица Ново-Марьянская (до того хутор Марьянский) образовалась в 1891 году. К станице примыкало ещё 7 хуторов и посёлков. Через двадцать лет после приезда в неё переселенцев с Украины количество дворов увеличилось почти втрое. В 1912 году в честь столетия Бородинского сражения название станицы изменили на «Бородинская». Земли поселения омываются водами Азовского моря, а на территории поселения расположены многочисленные лиманы (с севера поселения расположен Бейсугский лиман), плавни и прочее. Всё это нашло отражение на флаге сельского поселения.

Офицерский кивер времен Бородинского сражения — символ названия поселения и его административного центра, символ связи прошлого с настоящим.

Бело-голубая волнистая полоса — символ многочисленных водных объектов расположенных на территории сельского поселения.

Красный цвет — символ мужества, труда, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания